Miejscowości w Portoryko:
 Mayagüez – miejscowość w gminie Mayagüez
Gminy w Portoryko:
 gmina Mayagüez (ang. Mayagüez Municipio) w Portoryko